Сатево́ () — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Батопилас. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 188 человек.

Общие сведения 
Первое упоминание о поселении относится к 1698 году, когда до деревни индейцев тараумара добрались первые миссионеры-иезуиты.

В 1701 году в деревне была основана временная иезуитская миссия, которую основали Франсиско Монтойя и Леопольдо Мендивиль.

В 1773 году иезуиты были изгнаны из деревни, а в 1781 году францисканцами был основан храм Святого Ангела-хранителя, который стал достопримечательностью в наши дни.

Примечания 

Города Чиуауа